Perkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Jacek Perkowski (* 1964), polnischer Rockgitarrist
 Jan Perkowski (1901–1990), polnischer Bischof der altkatholischen Kirche
 Maciej Perkowski (* 1972), polnischer Jurist, Professor für Rechtswissenschaften
 Piotr Perkowski (1901–1990), polnischer Komponist 
 Sergiusz Perkowski (* 1944), polnischer Jazzmusiker